Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2011 проводился с 12 по 19 февраля 2011 в городе Фарго (штат Северная Дакота).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (в 5-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд) стала команда скипа Пита Фенсона, победившая в финале команду скипа Тайлера Джорджа. Бронзовые медали завоевала команда, которую возглавлял скип Тодд Бирр.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2011.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники: Men's teams, 2011 National Championships (в веб-архиве). )

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
18 февраля, 12:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
18 февраля, 20:00

Финал 
19 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата (в веб-архиве).

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2011
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2011

Спорт в США в 2011 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Северной Дакоте
Февраль 2011 года